Plaats in Indonesië
 Cabak (Tlogowungu), een plaats in het regentschap Pati van de provincie Midden-Java
 Cabak (Jiken), een plaats in het regentschap Blora van de provincie Midden-Java